C. J. Ramone - artista.

Caso julgado - efeito atribuído pela ordem judicial.

Coletivo Jovem de Meio Ambiente - Organização ambiental.

Carl Johnson - protagonista do jogo Grand Theft Auto: San Andreas. 

Desambiguação